Amauria, biljni rod glavočika smješten u podtribus Peritylinae,  dio tribusa Perityleae. Pripada mu tri taksonomski priznate vrste iz sjeverozapadnog Meksika, uglavnom na poluotoku Baja California.

Vrste 
 Amauria brandegeeana (Rose) Rydb.
 Amauria carterae A.M.Powell
 Amauria rotundifolia Benth.

Izvori 

Glavočike cjevnjače